Гран-при Бельгии 1985 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на автодроме Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 15 сентября 1985 года. Пятеро гонщиков, пришедших к финишу первыми, были к тому времени чемпионами Мира или стали ими позже.

Гонка 

|}

Примечания 

 Лучший круг: Ален Прост 1:55,306
 Гонка была запланирована на 2 июня, но из-за нарушения технологии и сильной жары, свежеуложенное асфальтовое покрытие стало быстро приходить в негодность, даже раскалываясь на куски в некоторых местах. Было решено гонку отложить на несколько месяцев, и она состоялась 15 сентября.
  Ники Лауда попал в аварию в пятничной тренировке, повредил запястье и не принимал дальнейшего участия в этом Гран-при.

Ссылки 
 
 
 
 Рассказ об инциденте с разрушением нового асфальта на motorsport.com
 Отчёт о гонке и предшествующих событиях на f1news.ru

Гран-при Бельгии